Па́льми ( , , ) — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 19 523 человека (на 2004 г.), плотность населения — 620 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 89015. Телефонный код — 0966.

Покровителем коммуны почитается святой Николай Чудотворец. Праздник ежегодно отмечается 6 декабря.

Города-побратимы 
  Виареджо, Италия
  Варацце, Италия

Примечания

Ссылки 
 http://www.comunedipalmi.it/ 

Города Калабрии